Veseud se poate referi la:
Localități din România:
Veseud, sat din comuna Chirpăr, județul Sibiu
Veseud, sat din comuna Slimnic, județul Sibiu